Ладышкино — название населённых пунктов в России:

 Ладышкино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Ладышкино — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Ладышкино — деревня в составе города Псков Псковской области.
 Ладышкино — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Ладышкино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.